Хуачжоу — название ряда административно-территориальных единиц в КНР:

 Хуачжоу (Шэньси) (华州) — район городского подчинения городского округа Вэйнань провинции Шэньси
 Хуачжоу (Гуандун) (化州) — городской уезд городского округа Маомин провинции Гуандун